"Monetazione pontificia": insieme delle emissioni di monete del governo ponfificio.

 "Moneta Pontificia": nome volgare della Lunaria annua, pianta appartenente alla famiglia delle Brassicacee.